Василий Михайлович Чичков (11 июля 1925 — 30 октября 1985) — русский советский писатель, член Союза писателей СССР (1964), журналист.

В 17 лет, будучи на фронте командиром взвода артразведки дивизиона БМ-13 «Катюша», награждён орденом Красного Знамени. 

После войны — журналист-международник, собственный корреспондент газеты «Правда» в Латинской Америке, заместитель главного редактора журнала «Вокруг света». В 1981—1985 годах — главный редактор литературно-художественного альманаха «Современная драматургия».

Два произведения писателя были экранизированы: «Этот странный русский» и «Эти непослушные сыновья».

Биография 
Родился 11 июля 1925 года в городе Москве.

С началом Великой Отечественной войны, Чичков, которому в июле 1941 года исполнилось лишь 16 лет, изменив год рождения на 1923 поступил в Первую Московскую артспецшколу.

С осени 1942 года на Воронежском фронте — лейтенант, начальник разведки 389 отдельного гвардейского минометного дивизиона 97 гвардейского минометного полка (полк реактивной артиллерии, имевший на вооружении 36 установок БМ-13 «Катюша», с 12 сентября 1942 года в составе 40-й армии).

В семнадцать лет награждён орденом Красного Знамени:
Тов. Чичков получил задание разведать точное расположение частей противника. 22 сентября 1942 года гвардии лейтенантом Чичковым В. М. было обнаружено скопление пехоты противника, по его инициативе и данным им координатам был дан залп. В результате было уничтожено до роты пехоты и два танка противника. Как начальник разведки точно корректировал огонь своего дивизиона. В результате залпов 22.09.1942 в 11:45, 12:20, 16:15, 16:30 на счету имеется 4 подбитых танка и уничтожено около батальона пехоты противника.

В октябре 1942 года в боях под Воронежем на Чижовском плацдарме был тяжело ранен, после излечения в госпитале в 1943 году вернулся в строй.

Победу встретил в Штеттине в звании старшего лейтенанта. Также был награждён Орденом Отечественной войны I степени (1985).

Журналист 
После войны поступил в МГИМО, который окончил в 1952 году.

Работал литературным сотрудником, а затем специальным корреспондентом газеты «Правда» в странах Латинской Америки.

Когда на Кубе победила Кубинская революция, Василий Чичков был первым советским корреспондентом, прилетевшим в Гавану, встречался с Фиделем Кастро и Че Геварой.

В 1958 году вышла в свет первая книга «Под созвездием Южного Креста». В 1964 году принят в члены Союза писателей СССР.

Работал заместителем главного редактора журнала «Вокруг света».

В 1981—1985 годах — главный редактор литературно-художественного альманаха «Современная драматургия».

Умер 30 октября 1985 года.

Творчество 

Автор книг о Южной Америке: «Под созвездием южного креста», «Заря над Кубой», «Пепе — маленький кубинец», «Бунтующая земля», «Мексиканские рассказы», «В погоне за Мексикой», «Тайна Священного колодца» (о поисках сокровищ народа майя) и других.

Военной теме посвящены автобиографичные документальные повести «Трое спешат на войну», «Покой нам и не снился» и другие.

Автор пьес «Этот странный русский», «Неоконченный диалог», «Мальчишки из Гаваны» (по повести «Пепе — маленький кубинец»), «Эти непослушные сыновья» (по одноимённой повести), «Исповедь комиссара», «Гость в своем доме».

Сценарист 
Документальные фильмы:
 1967 — Мексика, рожденная в веках (документальный)
 1970 — Трудные старты Мехико (документальный, об Олимпиаде-68 в Мехико, отмечен Золотой медалью на Рижском кинофестивале в 1970 году)

Художественные фильмы:
 1976 — Эти непослушные сыновья — по одноименной повести В. Чичкова.
 1985 — Контракт века — совместно с Э. Володарским.
 1985 — Этот странный русский — по одноименной пьесе В. Чичкова, телеспектакль в постановке Московского театра имени М. Н. Ермоловой.

Библиография 
 Под созвездием Южного Креста (В Южной Америке) — Москва: Детгиз, 1958. — 167 с.
 Заря над Кубой: Записки журналиста — Москва: Издательство ИМО, 1960. — 126 с.
 Заря над Кубой: Записки журналиста — 2-е изд. — Москва: Издательство ИМО, 1961. — 144 с.
 Куба — да!: Очерки / Г. Ошеверов, В. Поляковский, В. Чичков. — Москва: Молодая гвардия, 1961. — 93 с.
 Бунтующая земля: Путешествия и встречи — Москва: Детгиз, 1961. — 158 с.
 Пепе — маленький кубинец / Рис. Д. Хайкина. — Москва: Детгиз, 1961. — 95 с.
 Пепе — маленький кубинец / Рис. Д. Хайкина. — 2-е изд. — Москва: Детгиз, 1963. — 112 с.
 Остров отважных ребят: Рассказы / Ил.: Б. Коржевский. — Москва: Детская литература, 1965. — 96 с.
 Мексиканские рассказы — Москва: Детская литература, 1966—159 с.
 Шаги по чужой земле — Москва: Молодая гвардия, 1966. — 126 с.
 В погоне за Мексикой — Москва: Молодая гвардия, 1968. — 238 с.
 Трое спешат на войну: Повесть / Ил.: А. Тамбовкин. — Москва: Детская литература, 1969. — 174 с.
 Как добывают золото спортсмены — Москва: Детская литература, 1971—112 с.
 Эти непослушные сыновья: Повесть / Рис. Ю. Ракши. — Москва: Детская литература, 1974. — 176 с.
 Эти непослушные сыновья: Повесть / Рис. Ю. Ракши. — 2-е изд. — Москва: Детская литература, 1979. — 189 с.
 Эти непослушные сыновья: Повести и рассказы / Худож. А. Тамбовкин. — М.: Детская литература, 1985. — 398 с.
 Неоконченный диалог: Пьесы / Худож. Л. Г. Саксонов. — Москва: Советский писатель, 1977. — 216 с.
 Возвращение в Гавану — Москва: Современник, 1977. — 285 с.
 Покой нам и не снился… (Докум. повесть о 1-й Моск. арт. спецшколе) / В. Кассис, В. Комаров, В. Чичков; Худож. Б. Федюшкин. — М.: Молодая гвардия, 1982. — 254 с
 Шаги по чужой земле: Повесть, рассказы, очерки / Худож. Б. Чупрыгин. — М.: Современник, 1983. — 398 с.
 Этот странный русский: Драма в 2-х ч. — М.: Искусство, 1985. — 55 с.
 Схватка: Роман / Худож. В. Левинсон. — М.: Советский писатель, 1985. — 272 с.
 Тайна священного колодца: Повести, рассказы, очерки / Худож. А. Бегак. — М.: Советский писатель, 1989. — 445 с.

Источники 
 Владимир Разумневич — С верой в человека (О творчестве Василия Михайловича Чичкова) // предисловие к книге М.: Детская литература, 1975
 Василий Михайлович Чичков: [Писатель: 1925—1985. Некролог] // Известия. — 1985. — 2 нояб. (Моск. веч. вып.). — Подписи: В. В. Гришин, П. Н. Демичев, М. В. Зимянин и др.

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Выпускники МГИМО
Журналисты газеты «Правда»
Журналисты «Вокруг света»
Журналисты СССР
Писатели СССР
Члены Союза писателей СССР
Главные редакторы журналов СССР